Rusciori se poate referi la:

 Localități din România
Rusciori - sat din orașul Scornicești, județul Olt
Rusciori - sat din comuna Șura Mică, județul Sibiu

Toponime românești